El nombre Vladímir Kuznetsov puede referirse a las siguientes personas:

Vladímir Kuznetsov, atleta soviético;
Vladímir Kuznetsov, ciclista soviético, 
Vladímir Kuznetsov, halterófilo kazajo,
Vladímir Kuznetsov, halterófilo soviético.